Furthof ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Furthof (Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Furthof (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Furthof (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Furthof (Kinding), Ortsteil der Gemeinde Kinding, Markt im Landkreis Eichstätt, Bayern

in Österreich:
 Furthof (Gemeinde Hohenberg), Ortschaft der Gemeinde Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich – mit vor den 1890er Jahren europaweit größter Feilenfabrik (1982 stillgelegt)

in der Schweiz:
 Furthof (Gemeinde Buchs ZH), Name und Standort der ARA Buchs-Dällikon